Лебриха () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалькивир. Занимает площадь 372 км². Население 26 783 человека (на 2010 год). Расстояние 78 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Lebrija
  Lebrija hecho desde dentro

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи
Финикийские колонии